Název Číčov má více míst:

 Číčov (Spálené Poříčí) – vesnice, část města Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih
 Číčov (okres Komárno) – obec na Slovensku v okrese Komárno
 Číčov (přírodní rezervace) – kopec a přírodní rezervace v okrese Louny

podobné
 Číčová